"Into the Void (canção de Black Sabbath)
 "Into the Void (canção de Nine Inch Nails)
 "Into the Void (Sealth)", uma canção lançada pela banda grunge Soundgarden

Desambiguação